50 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 26 lipca, a finał 27 lipca.

Mistrzynią świata została Brazylijka Etiene Medeiros, która czasem 27,14 ustanowiła nowy rekord obu Ameryk i o 0,01 s wyprzedziła Chinkę Fu Yuanhui (27,15). Brązowy medal zdobyła Białorusinka Alaksandra Hierasimienia, wyrównując jednocześnie rekord Europy (27,23).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 26 lipca o 9:30.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 26 lipca o 17:51.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 27 lipca o 18:06.

Przypisy 

K